Get Rich or Die Tryin’ () — дебютный альбом нью-йоркского рэпера 50 Cent, выпущенный 6 февраля 2003 года на лейблах Aftermath Entertainment и Shady Records. Дистрибьютором альбома стал Interscope Records. Релиз был перенесен на 7 дней раньше заявленного срока из-за появления бутлегов пластинки и утечки в Интернет. Исполнительными продюсерами альбома стали Dr. Dre и Eminem; основными гостевыми участниками, помимо Эминема, стали Ллойд Бэнкс, Young Buck и Tony Yayo.

Альбом дебютировал на первой позиции в американском чарте Billboard 200, продав 872 000 экземпляров на первой неделе. В поддержку альбома было выпущено 4 сингла. К декабрю 2003 года альбом был продан тиражом свыше 6 миллионов экземпляров в США и получил шестикратную «платину» от Американской ассоциации звукозаписывающих компаний (RIAA). 29 февраля 2020 года альбом получил 9-кратную платину от RIAA. На 31-й церемонии премии American Music Awards в 2003 году альбом победил в категории «Лучший рэп/хип-хоп альбом»; а в 2004 был номинирован на «Грэмми» в категории «Лучший рэп-альбом», но уступил Speakerboxxx/The Love Below группы OutKast.

Предыстория и выход альбома 
В 2002 году Эминем услышал микстейп 50 Cent Guess Who’s Back? от распространителя Джексона, который также работал с менеджером Эминема Полом Розенбергом. Впечатлённый микстейпом, Эминем пригласил Кёртиса в Лос-Анджелес, где представил его Dr. Dre. 50 Cent заключил контракт на 1 млн долларов с лейблом Dr. Dre и выпустил свой следующий микстейп No Mercy, No Fear; в него вошла песня «Wanksta», которая сначала попала в саундтрек к фильму «8 Миля», а потом и на сам альбом Get Rich or Die Tryin’. Эминем и Dr. Dre начали работать над дебютным альбомом 50 Cent, они также сотрудничали с Майком Элизондо, Sha Money XL и другими продюсерами.

Музыка песен «Back Down» и «Heat» была написана Dr. Dre и Ракимом первоначально для альбома Oh My God, но из-за творческих разногласий не были записаны.

Ранние версии альбома включены в ограниченное DVD-издание.

Список композиций 
Информация взята из буклета к альбому Get Rich or Die Tryin’. Автором всех песен также является 50 Cent.

 Список композиций, семплы которых были использованы
 «Many Men (Wish Death)»
 «Out of the Picture» — Tavares
 «21 Questions»
 «It’s Only Love Doing Its Thing» — Barry White
 «Patiently Waiting»
 «Gin and Juice» — Snoop Dogg
 «If I Can’t»
 «Peter Piper» by Run-DMC
 «Poor Lil Rich»
 «Your Life’s on the Line» — 50 Cent

Участники записи 
Информация подтверждена на Allmusic.

 50 Cent — исполнительный продюсер
 Justin Bendo — инженер
 Sean Blaze — продюсер, инженер
 Darrell Branch — продюсер
 Tommy Coster — клавишник
 Terence Dudley — продюсер
 Майк Элизондо — бас-гитара, гитара, клавишные, продюсер
 Eminem — продюсер, исполнительный продюсер, микс
 Ron Feemster — Fender Rhodes
 John «J. Praize» Freeman — продюсер
 Marcus Heisser — A&R
 Steven King — продюсер, микс
 Tracy McNew — A&R
 Megahertz — продюсер
 Red Spyda — продюсер
 Luis Resto — клавишник
 Ruben Rivera — клавишник, помощник инженера
 Rockwilder — продюсер
 Tom Rounds — инженер
 Sha Money XL — продюсер, инженер, исполнительный продюсер
 Tracie Spencer — вокал
 Rob Tewlow — продюсер
 Patrick Viala — инженер
 Sacha Waldman — фотограф
 Ted Wohlsen — инженер
 Carlisle Young — инженер, цифровое редактирование

Примечания 

Дебютные альбомы 2003 года
Альбомы Shady Records
Альбомы Aftermath Entertainment
Альбомы Interscope Records
Хип-хоп-альбомы
Альбомы на английском языке
Альбомы 50 Cent
Альбомы, возглавлявшие Billboard 200
Альбомы, возглавлявшие Canadian Albums
Альбомы — лауреаты премии MOBO